Heroine è una parola della lingua inglese che vuol dire "eroina" nel senso di eroe femminile.

Non va confusa con heroin senza la "e" finale che invece si riferisce all'eroina nel senso della droga.

Può riferirsi a:

Musica
Heroine – singolo delle Shakespears Sister del 1989, dall'album Sacred Heart
Heroine – album di Minori Chihara del 2004
Heroine – album del 2006 dei From First to Last
Heroine – album del 2009 dei Moran
Pure Heroine – album di debutto di Lorde